Очевидац је лице које је било на месту неког догађаја, и јасно видело и чуло шта се десило на том месту. Обично очевице ако је у питању неко тешко кривично дело позивају пред суд, како би посведочили шта се заиста десило на том месту.

Литература 
-{
 
 Louis R. Gottschalk. Understanding History: A Primer of Historical Method. New York: Alfred A. Knopf. 
 Johnson, M. K. (2001). False Memories, Psychology of. IN: Smelser, N. J. & Baltes, P. B. (eds.) International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier. (pp. 5254–5259).
 Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes. In: Lakatos, I. & Musgrave, A. E. (eds.), Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, UK: Cambridge University Press: 59-89.
 Loftus, Elizabeth F. (1996). Eyewitness Testimony. Revised edition. Cambridge, MA: Harward University Press. (Original edition: 1979).
 Read, J. D. (2001). Eyewitness Memory: Psychological Aspects. IN: Smelser, N. J. & Baltes, P. B. (eds.) International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier. (pp. 5217–5221).
 Roediger III, H. L. (2001). Reconstructive Memory, Psychology of. IN: Smelser, N. J. & Baltes, P. B. (eds.) International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier. 12844-12849.
 Ross D F, Read J D, Toglia M P (1994) Adult Eyewitness Testimony: Current Trends and Developments. New York: Cambridge University Press.
 Shepherd J W, Ellis H D, Davies G M (1982). Identification Evidence: A Psychological Evaluation. Aberdeen University Press, Aberdeen, UK
 Thompson C P, Herrmann D, Read J D, Bruce D, Payne D G, Toglia, M P (1998). Eyewitness Memory: Theoretical and Applied Perspective. Mahwah, NJ: Erlbaum.}-

Референце

Спољашње везе 
 -{Eyewitness memory}-
 -{Child Witness Project}-
 V-{ictims and witnesses of crime (Directgov, England and Wales)}-

Право